

Cinema 
Una storia d'amore – film del 1942 diretto da Mario Camerini
Una storia d'amore – film del 1969 diretto da Michele Lupo
Una storia d'amore (Inmates: A Love Story) – film del 1981 diretto da Guy Green
Il presidente - Una storia d'amore – film del 1995 diretto da Rob Reiner
L'Enfant - Una storia d'amore – film del 2005 scritto e diretto dai fratelli Dardenne

Musica 
Una storia d'amore – album di Juli & Julie del 1975
Una storia d'amore/Notte d'estate – 45 giri di Juli & Julie del 1975
"Una storia d'amore" – singolo di Jovanotti del 2006, dall'album Buon sangue